Натуральне число 1921
 1921 рік до нашої ери
 1921 рік нашої ери